Kokko kan syfta på följande:

Personer 
 Yrjö Kokko (1903–1977), veterinär och författare

Geografi

Finland 

 Kokko (ö i Lappland), Tunturi-Lappi, 
 Kokko (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kokko (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar